Мацегора Артем Сергійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мацегора Геннадій Миколайович — український політик, мер Куп'янська від партії Опозиційна платформа — За життя, колаборант.
 Мацегора Григорій Прокопович ( 08.09.1934, село Олійники Сахновщинського району Харківської області) — український живописець.
 Мацегора Євген Олександрович ( 1929) —  після 2000, місто Краматорськ Донецької області) — український радянський партійний діяч, генеральний директор «Новокраматорського машинобудівного заводу».
Прізвища